Die Abkürzung M114 bezeichnet unter anderem
 ein amerikanisches Artilleriegeschütz, siehe M114 (Geschütz)
 einen leichten Aufklärungspanzer, siehe M114 (Panzer)
 einen 6-Zylinder Ottomotor, den Mercedes-Benz M 114

M114